Der König von Narnia steht für:

 Der König von Narnia, Fantasy-Roman von C. S. Lewis
 Der König von Narnia (1979), britisch-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (1988), britischer Fernsehfilm
 Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005), US-amerikanischer Film